Ryan Maki (né le  à Medford, dans l'État du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || États-Unis || NAHL ||31 ||4 ||11 ||15 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || États-Unis || NAHL ||10 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Crimson d'Harvard || NCAA ||34 ||4 ||4 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Crimson d'Harvard || NCAA ||30 ||10 ||9 ||19 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Crimson d'Harvard || NCAA ||33 ||10 ||12 ||22 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Crimson d'Harvard || NCAA ||32 ||12 ||11 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Admirals de Milwaukee || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2007-2008 || Admirals de Milwaukee || LAH ||54 ||2 ||3 ||5 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||65 ||12 ||13 ||25 ||37 ||11 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH ||61 ||6 ||9 ||15 ||17 ||7 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2010-2011 || Scorpions de Hanovre || DEL || 52|| 8|| 8|| 16||40 || 5|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
|2011-2012 || Scorpions de Hanovre || DEL || 43|| 9|| 15|| 24|| 34|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance dans le comté de Burlington
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace